Ahlimbsmühle steht für:

 Ahlimbsmühle (Milmersdorf), Gemeindeteil der Gemeinde Milmersdorf, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Ahlimbsmühle (Temmen-Ringenwalde), Wohnplatz der Gemeinde Temmen-Ringenwalde, Landkreis Uckermark, Brandenburg